Die Primeira Divisão 1989/90 war die 56. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1989 und endete am 20. Mai 1990.

FC Porto wurde zum elften Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1989-90 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1989/90